The Final Cut har flere betydninger:

 The Final Cut (film fra 2005) – en film fra 2005
 The Final Cut (film fra 1983) – en video-ep fra 1983
 The Final Cut (album) – studiealbum af Pink Floyd
 The Final Cut (sang) – en sang fra ovennævnte album
 The Final Cut (serie) – tvserie med Ian Richardson
 Final Cut Studio – Videoredigeringssoftware fra Apple Inc..